

Nom de famille 
Le nom de famille Leguay est celui de plusieurs personnalités :
 Bob Leguay (1926-1994), dessinateur de bandes dessinées ;
 Étienne-Charles Leguay (1762-1846), peintre ;
 François-Joseph Leguay (1764-1812), général ; sa descendance porte le nom de Le Guay ;
 Jean Leguay (1909-1989), haut fonctionnaire ;
 Jean-Claude Leguay, acteur ;
 Jean-Luc Leguay (1952-), danseur, auteur et conférencier ;
 Jean-Pierre Leguay (1938-2013), historien médiéviste ;
 Jean-Pierre Leguay (1939), organiste, compositeur et improvisateur ;
 Magali Leguay (1985), judokate ;
 Marc Leguay (1910-2001), peintre.

Voir aussi

Références 

Homonymie
Homonymie de patronyme